Il colore della libertà - Goodbye Bafana - film del 2007, diretto da Bille August
Il colore della libertà - film del 2020 diretto da Barry Alexander Brown